Unter einer Bewegungsgröße versteht man

in der Physik eine veraltete Bezeichnung für den Betrag des Impulses;
die Stromgröße in wirtschaftlichen Berichtssystemen.